«Химнастика» () — испанский футбольный клуб из города Торрелавега, в провинции и автономном сообществе Кантабрия. Клуб основан в 1907 году, домашние матчи проводит на стадионе «Эль Малекон», вмещающем 6 007 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 5-е в Сегунде в сезоне 1949/50.

Прежние названия 
 1907—1930 — «Химнастика Торрелавега»
 1930—1943 — «Депортиво Торрелавега»
 1943— «Химнастика Торрелавега»

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 9 сезонов
 Сегунда B - 20 сезонов
 Терсера - 49 сезонов
 Региональные лиги — 2 сезона

Достижения 
 Сегунда B
 Победитель: 1999/2000
 Терсера
 Победитель (9): 1933/34, 1960/61, 1963/64, 1964/65, 1989/90, 1995/96, 2005/06, 2007/08, 2008/09

Известные игроки и воспитанники 

  Марио Бермехо
  Хави Вента
  Педро Забалла
  Луис Фернандес
  Ильшат Файзулин

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании